Суперкубок Фарерских островов по футболу — одноматчевый турнир, в котором играют обладатель кубка Фарерских островов и чемпион предыдущего сезона.

Турнир был основан в 2007 году под названием «Кубок Льва» () от названия благотворительной организации. Все доходы от матча идут на благотворительность.

Финалы

Примечания 

Футбол на Фарерских островах
Фарерские острова